François Blancho (1893-1972), homme politique français
 Nicolas Blancho (né en 1983), président de l'association du conseil central islamique suisse